O Ateliê da Imagem é uma escola de fotografia carioca.

O Ateliê organiza cerca de sete exposições anuais. Promove também em parceria com o Consulado Geral da França, o "Concurso Foto+/ Prêmio Hercule Florence".

História 
A escola foi fundada em 1995, no bairro da Urca, Rio de Janeiro.

Ligações externas 
 

Escolas de fotografia